Wagenitz steht für:
 Wagenitz (Mühlenberge), Ortsteil der Gemeinde Mühlenberge, Brandenburg

Wagenitz ist der  Familienname folgender Personen:
 Gerhard Wagenitz (1927–2017), deutscher Botaniker
 Thomas Wagenitz (* 1945),  deutscher Jurist